Бонен:
 Бонен, Андре (; 1909—1998) — французский фехтовальщик-рапирист, чемпион мира и олимпийский чемпион.
 Бонен, Михаэль (; 1887—1965) — немецкий оперный певец (бас-баритон) и актёр.
 Бонен, Том (; род. 1980) — бельгийский шоссейный велогонщик.